2 obszary ochrony przyrody:
 Jeziora Szczecineckie – obszar chronionego krajobrazu
 Jeziora Szczecineckie – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w sieci Natura 2000
 Jeziora Szczecineckie –  czerwony szlak rowerowy mający swój początek w Szczecinku.